Aung Thu: calciatore birmano
Aung Thu: pallavolista birmano